Bulkington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Bulkington, col de montagne de la Terre de Graham

Bulkington, village du Warwickshire
Bulkington, village du Wiltshire

Homonymie de toponyme